Giuramento di sangue (Blood Oath) – film del 1990 diretto da Stephen Wallace
 Blood Oath – album dei Suffocation del 2009
Patto di sangue (Blood Oath) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Star Trek: Deep Space Nine